Тамика Девонн Кэтчингс (; род. 21 июля 1979 года, Стратфорд, Нью-Джерси, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Индиана Фивер», в составе которого стала в 2012 году чемпионкой ассоциации. В 1998 году стала чемпионкой Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в составе клуба «Теннесси Леди Волантирс». Автор первого (из двух официально зарегистрированных) квинтупл-дабла в истории баскетбола, как женского, так и мужского. Член баскетбольного зала славы с 2020 года.

Ранние годы 

Тамика Кэтчингс родилась 21 июля 1979 года в боро Стратфорд, Нью-Джерси. Она с рождения страдает нарушением слуха. Сначала училась в средней школе имени Адлая Стивенсона (Линкольншир, Иллинойс), затем в средней школе Данканвилл (Данканвилл, Техас), в которых играла за местные баскетбольные команды.

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Карьера в сборной США

См. также 
 Список многократных чемпионов Олимпийских игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Тамики Кэтчингс 
 Официальный сайт Индиана Фивер 
 Профайл на сайте WNBA.com 
 Профайл на сайте сборной США 
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 
 Олимпийская статистика на сайте Sports-reference.com  

Баскетболисты США
Чемпионы мира по баскетболу
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Игроки сборной США по баскетболу
Игроки «Чикаго Блейз»
Игроки «Индиана Фивер»
Игроки ЖБК «Спарта&К»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Галатасарай»
Члены Зала славы баскетбола